Отёх  () — топоним (основной тип: гидроним)  в России якутского происхождения.  
 Отёх — озеро, Красноярский край, координаты 71°11' с. ш. 95°11' в. д..
 Отёх — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°49' с. ш. 134°21' в. д..
 Отёх — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 61°01' с. ш. 120°44' в. д..
 Отёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°34' с. ш. 144°03' в. д..
 Отёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°50' с. ш. 124°39' в. д..
 Отёх — ручей, Республика Саха (Якутия), координаты 64°33' с. ш. 146°17' в. д..
 Отёх — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 61°14' с. ш. 135°01' в. д..
 Отёх — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 69°14' с. ш. 110°56' в. д..
 Отёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 71°59' с. ш. 121°50' в. д..
 Отёх — протока, Республика Саха (Якутия), координаты 71°33' с. ш. 138°01' в. д..
 Отёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°33' с. ш. 126°58' в. д..
 Отёх — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°23' с. ш. 130°30' в. д..
 Отёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°10' с. ш. 125°07' в. д..
 Отёх — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°32' с. ш. 139°07' в. д..

Примечания

См. также 
 Отёх-Кюеле
 Отёх-Кёлюе